Râul Adâncata se poate referi la:

 Adâncata - afluent al râului Bahluieț
 Adâncata - afluent al râului Bahluieț

Vezi și 
 Adâncata (dezambiguizare)